Međuopćinska nogometna liga Jug sastojala se od klubova s područja općina Slavonski Brod, Bosanski Brod, Nova Gradiška i Slavonska Požega, te je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ. NK "Mladost" Kula se plasirala u Regionalnu nogometnu ligu Jug, a NK Sloga Nova Gradiška je ispala u Općinsku ligu Nova Gradiška.

Tablica

Unutrašnje poveznice 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje Jug 1985./86. 
 Međuopćinska liga Istok 1985./86. 
 Općinska nogometna liga Slavonska Požega 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Pero Kinder, Željko Šteib: NK Kutjevo 1925. – 2005., Kutjevo 2005.

1985-86
1985-86
MOL Jug